Brougham – tipo di carrozza
 Castello di Brougham – castello della Cumbria
 Cadillac Brougham –  autovettura della Cadillac

Geografia 
 Brougham – località del Canada
 Brougham – località dell'Inghilterra, Regno Unito

Persone 
 Henry Brougham, I barone Brougham e Vaux –  politico britannico
 Julie Brougham – cavallerizza neozelandese